Бит се може односити на:

 Бит (филозофија), или суштина, филозофијски термин који означава основно својство бића
 Бит (рачунарство), информациона јединица у рачунарству
 Бит (покрет)
 Бит музика